Chomutowo () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Chomutowo (Orjol, Nowoderewenkowski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol, Verwaltungssitz des Nowoderewenkowski rajon

Dörfer:
 Chomutowo (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Chomutowo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Chomutowo (Jaroslawl, Jaroslawski), in der Oblast Jaroslawl, Jaroslawski rajon
 Chomutowo (Jaroslawl, Uglitschski), in der Oblast Jaroslawl, Uglitschski rajon
 Chomutowo (Kostroma, Nerechtski), in der Oblast Kostroma, Nerechtski rajon
 Chomutowo (Kostroma, Ostrowski), in der Oblast Kostroma, Ostrowski rajon
 Chomutowo (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Chomutowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Chomutowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Chomutowo (Orjol, Mzenski), in der Oblast Orjol, Mzenski rajon
 Chomutowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Chomutowo (Twer, Kalininski), in der Oblast Twer, Kalininski rajon
 Chomutowo (Twer, Rschewski), in der Oblast Twer, Rschewski rajon
 Chomutowo (Wologda), in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Chomutov
 Chomutow